Tony Woodcock può riferirsi a:

 Tony Woodcock (1955-), calciatore inglese
 Tony Woodcock (1981-), rugbista a 15 neozelandese